Load value injection, atac contra microprocessadors d'Intel, evolució de Meltdown
 Cinquanta-sis, nombre natural en numeració romana, com en els casos:
 Júpiter LVI, satèl·lit natural de Júpiter
 LVI Panzerkorps, cos d'exèrcit blindat alemany durant la Segona Guerra Mundial
 Super Bowl LVI, edició de l'any 2021 de la Super Bowl dels Estats Units